een venter van olie, zie olieman (beroep)
iemand die werkt aan boord van een zeeschip en daar verantwoordelijk is voor het smeren van de glijlagers
de bijnaam van de Nederlandse verzetsstrijder Walraven van Hall
een lied van Louis Davids, geschreven door Jacques van Tol, zie De olieman heeft een Fordje opgedaan
oliemannetje, iemand die ervoor zorgt dat stroeve onderhandelingen soepeler gaan verlopen.